Westgate – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Durham
 Westgate – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Iowa, w hrabstwie Fayette
 Westgate – w Anglii, w hrabstwie Suffolk, w dystrykcie Ipswich
 Westgate – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lincolnshire, w dystrykcie North Lincolnshire
 Westgate – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Norfolk
 Westgate – w Anglii, w hrabstwie Suffolk, w dystrykcie St Edmundsbury
 Westgate-on-Sea – miasto w Anglii, w hrabstwie Kent
 Westgate Hill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Yorkshire, w dystrykcie Bradford
 Westgate Street – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Norfolk
 Westgate – miejscowość w USA, w stanie Floryda, w hrabstwie Palm Beach